East Monticello ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Monticello (Indiana), im White County
 East Monticello (Iowa), im Jones County